Palazzo Castellani (Florença)
 Palazzo Castellani (Roma), no rione Trevi, bem em frente à Fontana di Trevi.
 Palazzo Castellani (Trastevere), no rione Trastevere, um palácio já demolido que ficava na Piazza Castellani.